Embrace () — собирательный термин для музыкальных альбомов с таким же названием:
  — студийный альбом Embrace 1987 года.
 Embrace — студийный альбом Армина ван Бюрена 2015 года.